Брячислав Святополчич (в крещении Павел; 1104/1105 — ) — один из младших сыновей Святополка Изяславича от брака с половчанкой. Предположительно, был туровским князем или же имел небольшой удел в туровской земле или на Волыни.

Биография 
Упоминается в летописи всего два раза, в связи с рождением и смертью. Родился он в 1104/1105 году, в период киевского княжения отца: «и родися у Святополка сын и нарекоша имя ему Брячислав». 

Сохранился автограф Брячислава. В 2009 году на стенах Софии Киевской была обнаружена надпись:

Надпись датируется концом XI — первой четвертью XII века, сделана, вероятно, ребёнком и атрибутируется Брячиславу Святополчичу. По этой надписи и удалось узнать крестильное имя князя. 

Ничего не известно о его владениях. По мнению Л. Войтовича, около 1110 года Брячислав получил туровский стол. О. Рапов полагает, что он владел небольшим уделом в пределах туровского и волынского княжеств.

Под 1127 годом летопись сообщает о смерти Брячислава Святополчича: «преставися Святополчич меньший Брячислав месяца марта в 28  день, а погребен апреля в 5». Л. Войтович указывает другую дату смерти — 1123 год, но эта дата противоречит источникам и, видимо, является результатом описки.

Сведений о жене Брячислава и его детях не сохранилось.

Примечания

Литература  
 
 Рапов О. Княжеские владения на Руси в X — первой половине XIII в. —  М.: Изд-во МГУ, 1977. — 268 с.
 

Рюриковичи по алфавиту
Родившиеся в 1100-е годы
Изяславичи Туровские